Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 6. und 8. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die schwedischen Hochspringerinnen mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Weltmeisterin wurde die Olympiadritte von 2000, WM-Dritte von 2001 und amtierende Europameisterin Kajsa Bergqvist. Sie gewann vor der US-Amerikanerin Chaunté Howard. Bronze ging an Emma Green.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Die schwedische Weltmeisterin Kajsa Bergqvist stellte mit ihrem Siegessprung von 2,02 m eine Weltjahresbestleistung auf.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. August 2005, 18:55 Uhr

29 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,93 m. Fünf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So erreichten alle Wettbewerberinnen, die 1,91 m im spätestens zweiten Versuch übersprungen hatten, das Finale. Drei Athletinnen, die 1,91 m ohne jeden Fehlversuch in ihrer Serie genommen hatten, konnten sogar auf das Angehen der eigentlichen Qualifikationshöhe verzichten, weil zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass sie zu den besten zwölf Teilnehmerinnen gehörten. Zwei Springerinnen, die 1,91 m erst mit ihrem dritten Versuch über diese Höhe gemeistert hatten, mussten dagegen ausscheiden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 
8. August 2005, 19:20 Uhr

Videolinks 
 Womens high jump final – Helsinki 2005, youtube.com, abgerufen am 10. Oktober 2020
 2005 World Championship Women's High Jump 1st – Kajsa Bergqvist, youtube.com, abgerufen am 10. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 10. Oktober 2020
 Women High Jump Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 10. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Helsinki 2005, S. 313f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 10. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki